Le championnat du monde de squash 2019-2020 est l'édition 2019/2020 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 24 octobre au  novembre 2019 au Caire. 

La compétition est disputée par 64 joueuses. Les 56 meilleures joueuses du classement mondial de septembre 2019 sont qualifiées automatiquement, les 32 meilleures d'entre elles sont classées têtes de série. Cinq places sont attribuées par le PSA lors des tournois de qualification du PSA Challenger Tour, une autre place est attribuée à la championne du monde junior en titre. Si ces joueuses s'étaient déjà qualifiées via le classement mondial, la place est attribuée soit à l'adversaire final perdant du tournoi de qualification respectif, soit à la joueuse suivant du classement mondial. La fédération mondiale peut attribuer jusqu'à deux places. Sana Ibrahim reçoit une wild-card.

L'Anglaise Victoria Lust, tête de série  est forfait de dernière minute à cause d'une blessure à la cheville.

Le premier tour voit la victoire de deux des grands espoirs du squash sur des têtes de série, les Malaisiennes Aifa Azman et Sivasangari Subramaniam face à Joey Chan et à Amanda Sobhy. En quart de finale, on retrouve les sept premières têtes de série et la championne du monde junior Hania El Hammamy.

Les demi-finales opposent pour la première fois de l'histoire des championnats du monde depuis la version inaugurale de 1976, quatre joueuses du même pays.
En finale, Nour El Sherbini remporte le jour de ses vingt-quatre ans un  titre de championne du monde face à la  mondiale Raneem El Weleily.

Dotation et points 
En 2019-2020, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Saison 2019-2020 de la PSA
 Championnat du monde de squash masculin 2019-2020

Lien externe 
 Page PSA

2019
Squash féminin
Squash féminin 2019
Monde féminin
Monde féminin
Sport en Égypte en  2019
Sport en octobre 2019
Sport en novembre 2019